Perrier (Puy-de-Dôme), municipi al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Le Perrier, municipi francès, situat al departament de Vendée (França)
 Jacques Perrier, jugador i entrenador de bàsquet francès que jugava en la posició d'escorta 
 François Perrier (Valleraugue, 1835 - Montpeller, 1888), militar i geodèsic francès